

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1978-79
Karlovac-1